Azorella daucoides är en flockblommig växtart som beskrevs av D'urv. Azorella daucoides ingår i släktet Azorella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
daucoides